Ел Фаролито има више значења:

 Ел Фаролито (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Фаролито (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Фаролито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фаролито (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику